

Єльтайський сільський округ — адміністративна одиниця, Карасайський район, Алматинська область
 Єльтайський сільський округ — адміністративна одиниця, Каратальський район, Жетисуська область

Див. також 
 Єлтайський сільський округ